— архитектурный стиль синтоистских храмов в Японии.
Для этого стиля характерны асимметричные двускатные крыши, их передний скат намного длиннее заднего. Он выдаётся вперёд, образуя портик. Конёк крыши параллелен входу. Нагарэ-дзукури — самый распространённый архитектурный стиль японских храмов. Примером этого стиля может служить Симогамо-дзиндзя в Киото. Похожий стиль, в котором длинные скаты расходятся в обе стороны, называется рё-нагарэ-дзукури (, двойной нагарэ-дзукури).

Центральная часть храма называется , а портик или образовавшаяся впереди веранда — . Длина конька крыши составляет от 1 до 11 кэн, обычно 1 или 3. Постройки в этом стиле классифицируют по количеству пролётов между столбами со стороны входа.

Древнейший сохранившийся храм в этом стиле — Удзигами-дзиндзя в Удзи, построенный в XI или XII веке.

Примечания 

Архитектура Японии